Ким Джондэ (, ; род. 21 сентября 1992, более известен как Чхен ) — южнокорейский певец, является участником южнокорейско-китайской группы EXO, и её подгрупп Exo-M и EXO-CBX, а также балладной группы, SM the Ballad. 1 апреля 2019 года дебютировал сольно с мини-альбомом April, and a Flower.

Помимо деятельности в группе, Чхен также записал оригинальные саундтреки к различным сериалам, в частности «The Best Luck» для It’s Okay, That’s Love (2014), «Everytime» для Descendants of the Sun (2016) и «Cherry Blossom Love Song»  Муж на 100 дней (2018).

Биография

2011—2014: Начало карьеры и дебют в EXO 
Чхен стал стажером через систему кастинга SM Entertainment в 2011 году, когда ему было 19 лет. 29 декабря 2011 года он был официально представлен в качестве четвёртого члена EXO. Он сделал свое первое публичное появление вместе с Луханом, Тао и Каем на Gayo Daejeon.

В 2012 году дебютировал в составе EXO с песней Mama с корейской и китайской версиях.
В 2014 году Чхен присоединился к балладной группе SM the Ballad, первоначально образованной SM Entertainment в 2010 году. Во втором альбоме группы Breath он спел китайскую версию ведущего сингла «Breath» с Чжан Лиин. Он также спел дуэт с Кристал из f(x).

В июле 2014 года Чхен выпустил свою первую сольную песню под названием «The Best Luck» в качестве оригинального саундтрека к дораме It’s Okay, That’s Love, в которой были задействованы его коллеги Exo.

2015—2017: сольная деятельность и Exo-CBX 
В июне 2015 года Чхен написал текст песни для «Promise», из переиздания второго студийного альбома Exodus, вместе с другими участниками группы, Чанёлем и Лэем. В августе 2015 года он дебютировал в музыкальном театре, сыграв роль Бенни в постановке SM C&C in the Heights. Он также участвовал и стал вторым в одиннадцатом туре музыкального телевизионного шоу King of Mask Singer.

В январе 2016 года Чхен исполнил песню Джона Леннона «Imagine» с всемирно известным пианистом Стивом Баракаттом в Центре исполнительских искусств Сечжон в рамках проекта ЮНИСЕФ «Imagine». В феврале 2016 года Чхен и южнокорейская певица Панч выпустили песню под названием «Everytime» в качестве саундтрека для дорамы Descendants of the Sun. Песня дебютировала на первом месте в еженедельном цифровом чарте Gaon.

На 28 февраля 2017 года, выяснилось, что Чхен был принят в программу средств рекламы MBA в кибер университете Ханьян.
В июле 2017 года Чхен поучаствовал в совместном написании текстов песен для «Touch It» и «Ko Ko Bop», двух песен из четвёртого студийного альбома Exo, The War. В ноябре 2017 года Чхен сотрудничал с южнокорейским певцом 10cm над песней под названием «Bye Babe» для второго сезона проекта SM Entertainment. В декабре 2017 года Чхен написал текст песни «Lights Out» для Вселенной Exo, которую он исполнил вместе с другими членами Сухо, Бэкхён и D. O.

2018 — настоящее время: Сольная деятельность 

16 октября 2018 года Чхен выпустил оригинальный саундтрек под названием «Cherry Blossom Love Song» для дорамы «Муж на 100 дней», в которой его коллега по группе D.O. сыграл главную роль. Он вместе с Чанёлем участвовали в написании текстов для «Love Shot», заглавного трека из переизданного пятого студийного альбома EXO.

7 февраля 2019 года Чхен выпустил саундтрек под названием «Make It Count» для дорамы «Достичь Искренности».

8 марта SM Entertainment подтвердил, что Чхен готовит свой первый сольный альбом. 1 апреля вышел дебютный альбом Чхена April, and a Flower. 29 августа сообщалось, что Чхен вернется в начале октября сольно. Его второй мини-альбом, Dear My Dear был выпущен 1 октября, состоит из шести песен с заглавным треком «Shall We?». Песня Чхена «Dear My Dear» дебютировал на позиции № 1 в чартах физических альбомов iTunes в общей сложности в 36 разных странах.

13 января 2020 года Чхен и Dynamic Duo выпустили совместную песню «You». В тот же день он объявил о своем предстоящем браке с девушкой не знаменитостью, на частной церемонии, на которой присутствовали члены обеих семей. Также было объявлено, что невеста Чхена беременна. В сентябре он выпустил оригинальный саундтрек под названием «Your Moonlight» к дораме «Нравится ли вам Брамс?». 16 октября Чхен выпустил цифровой сингл «Hello». Он был зачислен на военную службу 26 октября.

Личная жизнь 
13 января 2020 года Чен объявил, что он женится на девушке не-знаменитости. Весь свадебный процесс прошёл приватно, в компании семьи и друзей. В тот же день стало известно, что пара ожидает появления первенца.

29 апреля 2020 года у Чхена и его жены родилась дочь.

16 ноября 2021 года SM Entertainment подтвердили новость о том, что Чхен и его жена ожидают рождения второго ребёнка.

19 января 2022 года Чхен и его супруга стали родителями ещё одного малыша. Пол ребёнка не известен.

Дискография

Альбомы

Синглы

Фильмография

Телесериалы

Развлекательные шоу

Театральные роли

Награды и номинации

Примечания 

Музыканты Exo